Royer kan syfta på:
 Pierre-Paul Royer-Collard – fransk statsman (1863–1845)
 Royer, Saône-et-Loire –  kommun i Frankrike